De Grand Prix-wegrace van Valencia 2021 was de achttiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 14 november 2021 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Het was de laatste race voor Valentino Rossi, die na 26 seizoenen en negen wereldtitels het wereldkampioenschap verliet.

Remy Gardner werd gekroond tot kampioen in de Moto2 met een tiende plaats in de race. Dit was genoeg om zijn laatste concurrent Raúl Fernández, die de race weliswaar won, voor te blijven in de stand.

Uitslag

MotoGP 
Pol Espargaró startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een ongeluk in de derde vrije training op zaterdag.

Moto2 
De race stond gepland over een afstand van 25 ronden, maar werd in de eerste ronde stilgelegd nadat er olie op de baan lekte als gevolg van een ongeluk tussen Marco Bezzecchi, Xavi Vierge en Lorenzo Baldassarri. De race werd later herstart over een afstand van 16 ronden. Simone Corsi en Baldassarri startten de race niet als gevolg van technisch problemen in de opwarmronde. Joe Roberts startte de race niet vanwege een blessure aan zijn sleutelbeen.

Moto3 
Romano Fenati werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed. Dennis Foggia kreeg drie seconden straftijd voor gevaarlijk rijgedrag, nadat hij in de laatste ronde een ongeluk veroorzaakte waardoor Pedro Acosta de race niet kon finishen. Andi Farid Izdihar startte de race niet omdat hij zijn rechterhand brak bij een ongeluk in de derde vrije training op zaterdag.

Eindstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2021
Valencia